Gminy w USA:
 Grassy Creek (ang. Grassy Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Grassy Creek (ang. Grassy Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell